Бернтсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1956) — норвежский футболист и футбольный тренер.
  (род. 1977) — германский футболист.
 Бернтсен, Клаус (1844—1927) — датский политик, представитель либеральной партии Венстре.